Eduardo Risso (ur. 1961) – argentyński rysownik
 Eduardo Risso (ur. 1925) – urugwajski wioślarz